Бори́с Ле́йбович Бланк (род. 2 октября 1938) — советский и российский киноактёр, ,  и художник. Президент гильдии художников кино и телевидения Союза кинематографистов России. Бывший главный художник Государственного театра киноактёра (2008—2017). Народный художник РСФСР (1991).

Биография 
1960 — Окончил художественный факультет ВГИКа (мастерская Геннадия Мясникова и Михаила Курилко). Член КПСС с 1963 года.

1964 — Дебют в кино в качестве художника-постановщика на картине «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» режиссёра Элема Климова.

1964 — Дебют в театре в качестве художника на спектакле Театра на Таганке «Добрый человек из Сезуана» по пьесе Бертольта Брехта режиссёра Юрия Любимова. По словам театроведа Бориса Любимова, на сцене Таганки «произошло рождение сценографа Бориса Бланка».

В 2008—2017 годах — главный художник Государственного театра киноактёра.

Фильмография

Работы в театре 
Борис Бланк реализовал порядка 80 спектаклей как сценограф для ведущих театров Москвы, Омска, Смоленска, Кемерово, Иваново, Калуги, Твери, Севастополя и других. Работал над оформлением спектаклей в Софии, Брно, Таллине, Магдебурге и других.

  — «Добрый человек из Сезуана» Б. Брехта; режиссёр — Юрий Любимов (Театр на Таганке) — художник
 «Театральный роман» М. Булгакова; режиссёр — Юрий Любимов (Театр на Таганке) — художник
 «Гарольд и Мод» К. Хиггинса (Центральный академический театр Российской армии) — сценография
  — «Евгений Онегин» А. Пушкина; режиссёр — Юрий Любимов (Театр на Таганке) — сценография и костюмы
«Содружество Актёров Таганки» 2020 сценография и костюмы спектакля «Карьера Артуро Уи, которой могло не быть» режиссёр Зигфрид Кюн.

Награды и достижения 
 1980 — Заслуженный художник РСФСР (5 сентября 1980 года) — за заслуги в области советского киноискусства
 1987 — Орден Дружбы народов
 1991 — Народный художник РСФСР (5 ноября 1991 года) — за большие заслуги в области киноискусства
 1991 — Премия Ника в номинации «за лучшую работу художника» (фильм «Мать Иисуса»)
 1993 — Премия Ника в номинации «за лучшую работу художника» (фильм «Если бы знать…»)
 1994 — Номинация на премию Ника в номинации «за лучшую работу художника» (фильм «Месть шута»)
 1997 — Премия Ника в номинации «за лучшую работу художника» (фильм «Карьера Артуро Уи. Новая версия» совместно с Владимиром Гудилиным)
 2004 — Орден Почёта (11 октября 2004 года) — за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства
 2014 — Орден Дружбы (21 июля 2014 года) — за за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
 2019 — Почётная грамота Президента Российской Федерации (31 мая 2019 года) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность

Примечания

Ссылки 
 Борис Бланк на сайте Театр на Таганке 

Выпускники художественного факультета ВГИКа
Режиссёры Театра-студии киноактёра
Почётные члены РАХ
Члены КПСС